Serturnera är ett släkte av amarantväxter. Serturnera ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Amarantväxter
Serturnera